Io sono mia – film del 1978 diretto da Sofia Scandurra
 Io sono Mia – film del 2019 diretto da Riccardo Donna